Ranthe ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Ranthe (* 1969), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Motlatsi Ranthe (* 2000), botswanische Sprinterin